Map&Market ist eine Geomarketing-Software, die speziell für den Bereich Marketing, Vertrieb, Controlling, Logistik und Unternehmensstrategie entwickelt wurde.

Mit dieser Geomarketing Software kann man interne und externe Unternehmensdaten auf einer digitalen Landkarte verarbeiten. Die Datengrundlage muss hierzu einen Raumbezug aufweisen.

Beispielsweise ist es möglich Kunden- oder Filialadressen auf der digitalen Landkarte zu geokodieren. Alternativ können beispielsweise Einwohnerdaten auf Basis der 5-stelligen Postleitzahl visualisiert werden.

Einsatzbereiche 
Mit Map&Market können prinzipiell alle Daten mit einem Raumbezug auf digitalen Landkarten visualisiert und analysiert werden. Typische Fragestellungen aus dem Map&Market Umfeld sind dabei:
 Geografische Marktanalysen, zum Beispiel für die Ermittlung von Absatzpotenzialen
 Strategische Standortplanung, als Entscheidungshilfe bei der Standortplanung, Expansion und Konsolidierung für fast alle Branchen
 Gebietsplanung- und Optimierung, für eine volle Marktabdeckung bei kürzeren Fahrwegen und eine gleichmäßige Auslastung der Außendienstmitarbeiter
 Strategische Tourenplanung, für die Automatisierung der Außendienstplanung und zum erstellen von Wochen- und Tagesplänen unter Berücksichtigung aller Vorgaben.

Technische Spezifikation 
Map&Market ist als Desktop-Anwendung konzipiert und läuft als Einzelplatzinstallation auf einem Windows PC. Dabei ist eine Verbindung zum Internet nicht erforderlich.

Der Zugriff auf Datenbanken ist über ODBC-Schnittstellen oder per Access Datenbank möglich; gängige Tabellenformate (wie *.txt, *.csv oder *.xls) können direkt importiert werden

Herkunft 
Map&Market wird in Deutschland durch die PTV Group in Karlsruhe entwickelt und durch Vertriebspartner vertrieben. Die PTV Group ist eine Tochter der Porsche SE.

Siehe auch 
 Geoinformationssystem
 Geomarketing
 Strategische Planung

Weblinks 
 ptvgroup.com Map&Market Landingpage
 geomarketing-shop.de Map&Market Bestellseite

Geoinformationssystem (Software)